Чхве Дабин (; 19 января 2000, Сеул) — южнокорейская фигуристка, выступающая в одиночном катании. Серебряный призёр чемпионата Южной Кореи (2015, 2016, 2018), победительница Азиатских игр (2017) и участница Олимпийских игр (2018).

По состоянию на май 2018 года занимала восемнадцатое место в рейтинге Международного союза конькобежцев.

Карьера

Ранние годы 
Чхве начала заниматься фигурным катанием в 2004 году.. Первый серьёзный успех к ней пришёл на национальном чемпионате 2012 года, где она дебютировала и сразу выиграла бронзовую медаль. Осенью следующего года она приняла участие в юниорских этапах Гран-при. В марте 2014 года она дебютировала в Болгарии на юниорском мировом чемпионате, где заняла шестое место.

После олимпийский сезон корейская одиночница продолжила на юниорских этапах Гран-при во Франции и Японии. В Куршавеле в середине августа она заняла пятое место, в Нагое в сентябре четвёртой. На национальном чемпионате фигуристка выиграла серебряную медаль. В марте 2015 года она выступала на чемпионате мира среди юниоров в Эстонии, где сумела сохранить квоту для Южной Кореи в два места, заняв место в десятке.

Сезон 2015/2016 
В следующий сезон она неплохо выступила на юнирских этапах Гран-при в Латвии и Австрии, где сумела завоевать бронзовые медали.

Осенью она дебютировала и на взрослом турнире в Эстонии, где заняла восьмое место. На национальном чемпионате она подтвердила звание вице-чемпионки страны. В феврале следующего года она дебютировала на континентальном чемпионате в Тайбэе, где финишировала в восьмёрке сильнейших. Через полтора месяца в Бостоне состоялся её дебют на мировом чемпионате, где она оказалась лучшей корейской фигуристкой.

Сезон 2016/2017 
Предолимпийский сезон она начала летом 2016 года в Маниле, где на Кубке Азии заняла второе место. В сентябре она выступала в США на турнире, где была четвёртой. Также четвёртой она была и в Словакии на Мемориале Непелы. В октябре она дебютировала на этапах Гран-при на канадском этапе, где финишировала седьмым. В конце ноября она выступала и на японском этапе, где финишировала в конце турнирной таблицы. В январе на национальном чемпионате финишировала четвёртой. В феврале 2017 года фигуристка выступила в Канныне на континентальном чемпионате, где заняла седьмое место. При этом она улучшила все свои прежние спортивные достижения. Через неделю корейская спортсменка приняла участие в Саппоро в VIII зимних Азиатских играх, который она уверенно выиграла. В конце марта на чемпионате мира в Хельсинки она оказалась в десятке лучших фигуристок мира. При этом сумела завоевать две путёвки для своей страны на домашнюю Олимпиаду и улучшила все свои прежние достижения.

Сезон 2017/2018 
Новый олимпийский сезон корейская фигуристка начала в Братиславе, где на турнире Мемориал Ондрея Непелы, она финишировала рядом с пьедесталом. В начале октября спортсменка появилась на соревнованиях в Эспоо, на Трофее Финляндии, где она финишировала в конце десятке. Через месяц кореянка выступала на китайском этапе  серии Гран-при в Пекине, где она финишировала в десятке. В начале года фигуристка приняла участие в национальном чемпионате, где в третий раз стала вице-чемпионкой страны. В конце января 2018 года в Тайбэе на континентальном чемпионате она финишировала рядом с пьедесталом. В начале февраля ещё до открытия Олимпийских игр дома фигуристка начала соревнования в командном турнире. Кореянка в Канныне очень старалась и финишировал в середине таблице, при этом ей удалось улучшить своё прежние достижение в короткой программе. В конце февраля в Канныне на личном турнире Олимпийских игр корейская фигуристка финишировала на седьмом месте. Ей удалось улучшить все свои прошлые спортивные достижения.

Результаты

Примечания

Ссылки 
 

Фигуристы Республики Корея
Фигуристы на зимних Олимпийских играх 2018 года